Clive Clark puede referirse a:
 Clive Clark (1945-), golfista inglés;
 Clive Clark (1940-2014), futbolista inglés.